Jaime Velez est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Christopher Rivera.

Il fait partie du gang des Latinos d'« El Norte ».

Biographie

Saison 5 
Velez arrive à Emerald City après quelque temps en cellule d'isolement. Il est alors parrainé par un autre détenu latino, Carmen Guerra dit « Chico », le bras droit d'Enrique Morales. Mais les relations entre Velez et Chico Guerra ne sont pas très amicales.

Dans le but de faire une trêve, Miguel Alvarez autorise Guerra à le poignarder (sans le tuer), et ce sans représailles, devant de nombreux détenus comme témoins, mais surtout devant aucun gardien. Guerra y voit là l'occasion rêvée de se débarrasser de Miguel, et met le plan à exécution, mais loupe le cœur de peu. Velez, qui assiste à la scène, est sout le choc et impressionné par le courage et la témérité d'Alvarez.

Miguel Alvarez, une fois sur pied et sorti de l'infirmerie, se retrouve dans la zone commune. Dans la cafétéria, Jaime Velez va s'assoir à la table d'Alvarez pour lui demander de le poignarder à son tour. Il lui parle de tout le respect qu'il a pour lui, et ajoute que l'histoire avec Guerra lui a fait prendre conscience que Miguel devait être le nouveau chez d'El Norte. Velez désire rejoindre le gang d'Alvarez, être son lieutenant. Profitant de l'occasion, Alvarez accepte et donne alors à Velez sa première mission, tuer Chico Guerra.

Velez attend le moment propice pour s'exécuter. Il parvient à s'approcher de Guerra avec une lame cachée dans sa manche, tandis que ce dernier prend sa douche. Il arrive dans son dos et lui annonce qu'il va mourir. Guerra demande à Velez d'au moins lui permettre de se retourner pour qu'il ne le tue pas par derrière, mais qu'il le tue comme un homme. Une fois face à lui, Guerra parvient à déséquilibrer Velez avec un coup de poing, puis le pousse. La tête de Velez heurte le mur derrière lui, le tuant sur le coup.

Miguel Alvarez, après la mort de Velez, ne se venge pas et ne tente aucunes représailles, pour éviter à avoir à retourner en isolement.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction latino-américain
Prisonnier de fiction